Алексей Фёдорович Анисьин (1841 — 9 декабря 1898) — русский государственный служащий высокого уровня.

Биография 
Из дворян Херсонской губернии.
Окончил Херсонскую губернскую гимназию.

С 1857 года служил в Херсонском губернском правлении;
с 1866 по 1880 год губернский секретарь — помощник исправника и исправник в
двух уездах Херсонской губернии.

В 1880 году был прикомандирован к сенатору С. А. Мордвинову в качестве секретаря при ревизии Воронежской и Тамбовской губерний.

С 1881 года — советник, затем — старший советник Новгородского губернского правления.
Получил направление в Департамент полиции Министерства внутренних дел, привлечён к работе
по пересмотру законодательства об уездной полиции.

В 1882—1885 годах курский вице-губернатор при губернаторах И. А. Звегинцове и П. П. Косаговском. Стал действительным статским советником.

С 1885 по 1887 год Томский губернатор, назначен 8 августа, по некоторым сведениям по личному указанию министра внутренних дел графа Д. А. Толстого, прибыл в Томск 24 сентября, вступил в должность 1 октября 1885 года.

При губернаторе Анисьине в мае 1886 года было разрешено издание еженедельника «Известия Томского городского общественного управления». Осенью 1886 года началось устройство городского сада по планам П. Н. Крылова.

Отъезжал в Петербург с отчетом о состоянии дел в губернии весной и летом 1886 года. По другим сведениям, в связи с болезнью Анисьина, с 1886 года всеми делами в губернии занимался председатель губернского правления действительный статский советник Нафанаил Назарович Петухов.

Жил в д. 8 по набережной реки Ушайки.

5 февраля 1887 года переведён в Вятку. Вятский губернатор в 1887—1894.

При Анисьине в Вятской губернии были введены институт земских начальников, новое городовое положение, проведена реформа земских учреждений. В 1891 году в Вятке открыт исправительный приют для малолетних преступников.

Литература 
А. В. Яковенко, В. Д. Гахов ТОМСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ. Томск, 2012

Примечания 
Энциклопедия земли Вятской. Т. 6. Знатные люди. Киров, 1996.

Ссылки 
 Энциклопедия Сибирь-матушка. Анисьин
 Томские губернаторы
 «Начальные люди Томской губернии. Исторические портреты 1804—1917»
Выпускники Херсонской гимназии
Курские вице-губернаторы
Томские губернаторы
Вятские губернаторы